Хикель, Хикел () — фамилия. Известные носители:
 Хикель, Джейсон
 Хикель, Уолтер Джозеф